Sumownik prądowy – urządzenie służące do zastąpienia układu trójfazowego prądów fazowych zastępczym prądem jednofazowym i mające na celu uproszczenie układu zabezpieczeniowego. Stosowane są w układach zabezpieczeń różnicowych szyn zbiorczych. Ponadto sumowniki prądowe są stosowane w układach sterowania przekładnikowego prądowego oraz stanowią część składową tzw. bloków prostownikowych, służących do wytwarzania pomocniczego napięcia stałego. W tych dwóch ostatnich zastosowaniach spełniają one jednocześnie rolę przekładników nasyceniowych, ograniczających prądy zwarciowe.

Bibliografia 
 "Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa", J. Żydanowicz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, t. I-III, Warszawa 1979, 1985, 1987;

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa